Firsching ist der Name folgender Orte:

 Firsching (Gemeinde Hargelsberg), Ortschaft der Gemeinde Hargelsberg, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Firsching ist der Familienname folgender Personen:

 Burkard Firsching (* 1958), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Karl Firsching (1915–1989), deutscher Rechtswissenschaftler